Schinderhannes: de bijnaam van Johannes Bückler, een Duitse rover die aanleiding heeft gegeven tot vele legenden
een aantal werken die gebaseerd zijn op deze legenden:
Schinderhannes (film): ten minste drie films met deze titel, waarvan de bekendste is geregisseerd door Helmut Käutner in 1958
 Schinderhannes (opera), een opera buffa uit 1864 van Johannes Jung op een libretto van Emile Seipgens
Schinderhannes (toneelstuk): een toneelstuk uit 1927 van Carl Zuckmayer
Schinderhannes kan ook verwijzen naar een ongewervelde uit het Devoon, voor het eerst beschreven in 2009 en vernoemd naar Johannes Bückler:
Schinderhannes bartelsi